Jean du Tillet bezieht sich auf die Brüdern:

Jean du Tillet (Bischof) (1500/09–1570), französischer katholischer Bischof
Jean du Tillet, sieur de La Bussière († 1570), französischer Adliger